Kralev est un nom propre bulgare qui peut faire référence à :

Patronyme 

 Krassen Kralev (1967-), homme politique et homme d’état bulgare ;
  (1974-), écrivain, journaliste, speaker et entrepreneur américain ;
 Plamen Kralev (1973-), pilote automobile bulgare.

Toponyme 

  (Кралев Дол), village de la commune de Pernik dans l'oblast de Pernik en Bulgarie ;
  (Кралев двор), pic du massif du Pirin en Bulgarie.

Homonymie de patronyme bulgare